Dufaux pode se referir à:

Armand Dufaux (1883-1941), aviador suíço pioneiro.
Dufaux automobile, uma manufatura suíça de carros de corrida, fechada em 1907 por motivos financeiros.
Henri Dufaux (1879-1980), aviador pioneiro, irmão de Armand.
Laurent Dufaux (1969-), ciclista.
Dufaux, o nome japonês de Dufort, uma personagem do anime Zatch Bell!.

Desambiguação